Haberland ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Haberland (1750–1803), Architekt
 Detlef Haberland (* 1953), deutscher Hochschullehrer
 Edith Haberland-Wagner (1899–1996), deutsche Stifterin, siehe Edith-Haberland-Wagner Stiftung
 Eike Haberland (1924–1992), deutscher Ethnologe
 Erich Haberland (1903–1964), deutscher Bildhauer und Unternehmer
 Ernst Haberland (1903–1992), deutscher Kommunalpolitiker, Chefredakteur und Militär sowie Direktor des Armeemuseums der DDR
 F. Jörg Haberland (* 1958), deutscher bildender Künstler
 Friedrich Wilhelm Haberland (Pseudonym Ferdinand Müller; 1777–1846), deutscher Regierungsbeamter und Schriftsteller 

 Gert Lothar Haberland (1928–2014), deutscher Pharmakologe
 Gunnar Haberland (* 1978), deutscher Schauspieler
 Heinrich Haberland (1818–1907), preußischer Generalmajor
 Heinz Haberland (1924–2013), Regisseur und Intendant
Hellmut Haberland (* 1939), deutscher Physiker
 Hermann Haberland (1837–1903), königlich sächsischer Generalleutnant
 Ingrid Haberland (* 1931), deutsche Autorin und Expertin für die Werke Wilhelm Buschs

 Konrad Haberland (1878–1964), Oberfinanzpräsident in Schleswig-Holstein (1938–1944)
 Margita Haberland (* 1944), deutsche Schauspielerin und Musikerin
 Max Haberland, deutscher Kammergutspächter und Politiker
 Salomon Haberland (1833–1914), deutscher Bauunternehmer
 Ulrich Haberland (1900–1961), deutscher Chemiker
 Wilhelm Haberland (1798–1870), deutscher Apotheker, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung 
 Wolfgang Haberland (1922–2015), deutscher mesoamerikanischer Archäologe

Haberland steht für:
 ein Gebiet in der Oberpfalz in den südlichsten Ausläufern des Fichtelgebirges und des Steinwaldes (Gemeinde Kirchendemenreuth)
 Haberland (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Haberlandmühle, alte Mühle bei Johanngeorgenstadt in Sachsen
 Haberlandswiesen, historischer Flurname bei Calvörde in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Haberlandt